

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Malinów – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Wilda
 Malinów – część miasta Szczyrk
 Malinów – przysiółek wsi Bierwiecka Wola w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Malinów – przysiółek wsi Zębowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Malinów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Inne 
 Malinów – wzniesienie w paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim
 Malinów – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Malin, Malina, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinowo, Malinówka, Maliny